Varone bezeichnet:
 Varone (Fluss), Sturzbach, Zufluss des Gardasees in Italien
 Varone (Riva del Garda), Ortsteil der italienischen Gemeinde Riva del Garda
 Cascate del Varone, vom gleichnamigen Sturzbach gespeister Wasserfall  

Varone ist der Familienname folgender Personen:
 Gaëtan Varone (* 1977), schweizerischer Kameramann
 Philip Varone (* 1990), kanadischer Eishockeyspieler